Wjasemski rajon (russisch Вяземский район) ist der Name folgender Rajone in Russland:

 Wjasemski rajon (Smolensk) in der Oblast Smolensk
 Wjasemski rajon (Chabarowsk) in der Region Chabarowsk